HK Vitjaz (, ) er en professionel russisk ishockeyklub fra Podolsk, der spiller i den Kontinentale Hockey-Liga (KHL). Klubben blev etableret i 1996 og debuterede i den tredjebedste russiske række i 1997. I 2000 rykkede den for første gang op i Ruslands Superliga, og i 2008 var den en af de stiftende klubber af KHL. Klubben spiller sine hjemmekampe i Ledovy Dvorets Vitjaz, der har plads til 5.500 tilskuere.

Klubben har historisk set tilhørt bundholdene i KHL, og den kvalificerede sig for første gang til slutspillet om Gagarin-pokalen i sæsonen 2016-17.

Historie

KHL

Titler og bedrifter

Russisk mesterskab

Ruslands Superliga 

 Ottendedelsfinalist 2006-07,

Vyssjaja Liga (niveau 2) 

  Nr. 2 (1): 2004-05.
  Nr. 3 (2): 1999-2000, 2001-02.

KHL

Gagarin-pokalen 

 Konference-kvartfinalist 2016-17

Konferencetitler 

 Ingen

Divisionstitler 

 Ingen

Sæsoner

Trænere

Kilder / eksterne henvisninger 
 HK Vitjaz

Referencer 

Ishockeyklubber i Rusland
Sport i Podolsk
Ishockeyklubber i KHL
Etableret i 1996